Johann Amman ist der Name folgender Personen:

* Johann Amman (Mediziner) (1707–1740), Schweizer Arzt und Botaniker
 Johann Heinrich Amman, Schweizer Bronzegießer
 Johann Heinrich Amman (Bankier) (1722–1794), Schweizer Bankier
 Johann Jacob Amman (1699–1777), Schweizer Bankier

Siehe auch:

 Johann Ammann